Wiśniówek peut désigner en Pologne :
 Wiśniówek, village du powiat de Lipsko, dans la voïvodie de Mazovie
 Wiśniówek, village du powiat d'Ostrołęka, dans la voïvodie de Mazovie
 Wiśniówek, village de la voïvodie de Podlachie
 Wiśniówek, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie